Lancaster může být:
 Lancaster (Anglie) – město v Anglii
 Lancasterové – větev rodu Plantagenetů odvozující svůj název od tohoto města
 Lancaster County (Pensylvánie) – okres ve státě Pensylvánie, USA
 Lancaster (Pensylvánie) – město ve státě Pensylvánie, USA
 Lancaster (Kalifornie) – město ve státě Kalifornie, USA
 Lancaster (Massachusetts) – město ve státě Massachusetts, USA
 Lancaster (New Hampshire) – město ve státě New Hampshire, USA
 Avro Lancaster – britský čtyřmotorový bombardér
 Lancaster, třída robotů v anime seriálu Lelouch of the Rebellion

příjmení
 Alan Lancaster (1949–2021) – britský baskytarista
 Burt Lancaster (1913–1994) – americký herec
 Penny Lancaster (* 1971) – anglická modelka a fotografka
 Sarah Lancasterová (* 1980) – americká herečka